Владимир Невоструев:
 Невоструев, Владимир Валерьянович (род. 1966) — российский шахматист, гроссмейстер (2003).
 Невоструев, Владимир Петрович (род. 1959) — председатель Государственного Совета Удмуртской Республики (в 2013—2017 и с апреля 2020 года).